Cerra ist der Familienname folgender Personen:
 Erica Cerra (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Juan Ignacio Cerra (* 1976), argentinischer Hammerwerfer
 Mirta Cerra Herrera (1904–1986), kubanische Malerin
 Salvatore Cerra (* ?), italienischer Dokumentarfilmer
 Saturno Cerra (1924–2015), spanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Cera